Алекса́ндровское се́льское поселе́ние — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область
 Александровское сельское поселение — в Быковском районе
 Александровское сельское поселение — в Жирновском районе
 Александровское сельское поселение — в Иловлинском районе
 Александровское сельское поселение — в Киквидзенском районе

Воронежская область
 Александровское сельское поселение — в Верхнехавском районе
 Александровское сельское поселение — в Павловском районе
 Александровское сельское поселение — в Россошанском районе
 Александровское сельское поселение — в Таловском районе
 Александровское сельское поселение — в Терновском районе
 Александровское сельское поселение — в Эртильском районе

Забайкальский край
 Александровское сельское поселение — в Читинском районе

Иркутская область
 Александровское сельское поселение — в Аларском районе

Кировская область
 Александровское сельское поселение — входит в Котельничский район

Костромская область
 Александровское сельское поселение — в Островском районе

Краснодарский край
 Александровское сельское поселение — в Ейском районе
 Александровское сельское поселение — в Усть-Лабинском районе

Липецкая область
 Александровское сельское поселение — в Краснинском районе

 Мордовия
 Александровское сельское поселение — в Лямбирском районе.

Омская область
 Александровское сельское поселение — в Азовском немецком национальном районе
 Александровское сельское поселение — в Тевризском районе
 Александровское сельское поселение — в Шербакульском районе

Приморский край
 Александровское сельское поселение — в Спасском районе

Смоленская область
 Александровское сельское поселение — в Монастырщинском районе

Ростовская область
 Александровское сельское поселение — в Азовском районе
 Александровское сельское поселение — в Обливском районе

Рязанская область
 Александровское сельское поселение — в Ухоловском районе

Татарстан
 Александровское сельское поселение — входит в Бавлинский район
 Александровское сельское поселение — входит в Сармановский район

Томская область
 Александровское сельское поселение — в Александровском районе

Тюменская область
 Александровское сельское поселение — в составе Сладковского района
 Александровское сельское поселение — в составе Сорокинского района

Удмуртская республика
 Александровское — упразднённое сельское поселение в Можгинском районе

Чувашская республика
 Александровское сельское поселение — в Комсомольском районе
 Александровское сельское поселение — в Моргаушском районе

См. также 
 Александровский сельский совет
 Сельское поселение Александровка
 Александровское